Ро́нни Брю́эр (; род. 20 марта 1985, Портленде, Орегон) — американский профессиональный баскетболист, свободный агент. Был выбран под 14-м номером на драфте 2006 года клубом «Юта Джаз». Брюэр также известен своей необычной техникой броска из-за травмы, полученной в детстве после катания с водной горки.

Ссылки 
 Ронни Брюэр на официальном сайте НБА 
 Статистика на сайте www.basketball-reference.com

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Арканзас Рейзорбэкс» (баскетбол)
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Родившиеся в Портленде (Орегон)